Клю́чики — деревня Косырёвского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

Деревня была населена в 1923 году.

Название связано с тем, что рядом расположены ключи (родники). На юге от Ключиков берёт свой исток река Репец.

Деревня находится в непосредственной близости от Елецкого шоссе (Липецк — Елец). На юге есть деревенское кладбище.

Население

См. также 
В Липецкой области есть также другая деревня Ключики; она расположена в Становлянском районе.

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района